The Birth-Mark (o The Birthmark) – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Birthmark – cortometraggio del 1913 diretto da Wilbert Melville
The Birthmark – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Liberty Motion Picture Company
The Birthmark – cortometraggio del 1987 diretto da Jay Woelfel